Ganong peut faire référence à :

 Ganong Bros., compagnie de chocolat la plus ancienne du Canada
 Arthur D. Ganong (1877-1963), industriel et homme politique canadien
 Gilbert White Ganong (1851-1917), homme d'affaires et homme politique canadien

 William Francis Ganong (1864 - 1941), botaniste, historien et cartographe canadien

Homonymie de patronyme